Мишра — фамилия. Известные носители:

 Мишра, Абхиманью (род. 2009) — американский шахматист.
 Мишра, Минати (1929—2020) — индийская классическая танцовщица и актриса.
 Мишра, Шанти (1938—2019) — непальская учительница, библиотекарь, писательница и переводчик.
 Мишра, Шьям Нандан Прасад (1920—2004) — индийский политический деятель, министр иностранных дел Индии (1979—1980).